Lào Cai (provincie)
 Lào Cai (stad)